Termin fosfoenolpiruvinska karboksikinaza ima više značenja.

 Fosfoenolpiruvatna karboksikinaza (GTP), enzim
 Fosfoenolpiruvatna karboksikinaza (difosfat), enzim
 Fosfoenolpiruvatna karboksikinaza (ATP), enzim